Amerikai Egyesült Államok
Fairbanks (Alaszka)
Fairbanks (Florida)
Fairbanks (Illinois)
Fairbanks (Indiana)
Fairbanks (Kalifornia)
Fairbanks (Mendocino megye, Kalifornia)
Fairbanks (Louisiana)
Fairbanks (Maine)
Fairbanks (Minnesota)
Fairbanks (Új-Mexikó)
Fairbanks (Oregon)
Fairbanks (Houston) Texas
Fairbanks (Washington)
Fairbanks (Wisconsin)
Fairbanks Ranch